At Folsom Prison — альбом Джонни Кэша. Был записан во время двух концертов, которые Кэш дал 13 января 1968 года в Фолсомской тюрьме. Выпущен в продажу в мае того же 1968 года.

Альбом достиг 1 места в чарте Top Country Albums и 13 места в чарте Pop Albums журнала «Билборд». В 2003 году альбом был включён в Национальный реестр аудиозаписей.

Список композиций

Переиздание 1999 года

Чарты

Примечания 

Альбомы Джонни Кэша
Концертные альбомы Columbia Records
Концертные альбомы 1968 года
Концертное видео
Альбомы, спродюсированные Бобом Джонстоном
Национальный реестр аудиозаписей